IAQ est un sigle qui peut désigner :
 Indoor air quality, la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments.

IAQ est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Bahrégan, un aéroport en Iran, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports